

Astronomia 
10726 Elodie – asteroide della fascia principale
ELODIE Spettrografo installato presso l'osservatorio dell'Alta Provenza

Altro 
Elodie – variante del nome proprio di persona Elodia
Elodie – cantante italiana